Puijo, une colline à Kuopio en Finlande
 Puijo, un quartier de Kuopio en Finlande
 Tremplins de Puijo, des Tremplins à Kuopio en Finlande